Landkreis Northeim
Northeim (graafschap)
 Northeim (stad)

Zie ook
Nordheim